Burchardi ist der Familienname folgender Personen: 
 Theodor Burchardi (1892–1983), deutscher Marineoffizier, Admiral im Zweiten Weltkrieg
 Georg Christian Burchardi (1795–1882), deutscher Oberappellationsgerichtsrat und Autor
 Heinrich Adolf Burchardi (1788–1865), Pastor und Abgeordneter der schleswig-holsteinischen Landesversammlung
 Samuel Christoph Burchardi (1802–1882), Theologe und Abgeordneter der schleswig-holsteinischen Landesversammlung
 Wolrad Burchardi (1734–1793), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kloster St. Burchardi (Halberstadt)
 Burchardiflut, verheerende Sturmflut in Nordfriesland in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober 1634
 Burchard